Појам Ваздухопловна академија може да се односи на:
Ваздухопловна војна академија,
Ваздухопловна академија (средња школа),